Тази страница представлява непълен списък на най-високите комини в България.

Други

Разрушени комини

Вижте също 
 Списък на най-високите сгради и съоръжения в България
 Списък на най-високите сгради в България
 Списък на най-високите сгради в София
 Най-високите сгради в света

Източници 
skyscraperpage.com

www.spektardms.com 

vertical-bg.com

Списъци за България